Blue Mountain steht für:
 Blue Mountain (Kaffeesorte), eine Kaffeesorte aus Jamaika

Berge:

in den Vereinigten Staaten:
 Blue Mountain (Berg in Arkansas)
 Blue Mountain (Georgia)
 Blue Mountain (Montana)
 Blue Mountain (New Hampshire)
 Blue Mountain (New York)
 Blue Mountain (Pennsylvania)
 Blue Mountain (Saint Croix) auf Saint Croix, Jungferninseln

Sonstige:
 Blue Mountain (Newfoundland), Kanada
 Blue Mountain Peak, Jamaika
 Phawngpui Blue Mountain National Park, Indien

Orte:

in Kanada:
 The Blue Mountains, Ontario

in Neuseeland:
 Blue Mountain (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Blue Mountain (Alabama), im Calhoun County
 Blue Mountain, Logan County (Arkansas) 
 Blue Mountain, Moffat County (Colorado) 
 Blue Mountain, Frederick County (Maryland) 
 Blue Mountain, Washington County (Maryland) 
 Blue Mountain, Tippah County (Mississippi) 
 Blue Mountain, Ulster County (New York) 
 Blue Mountain, Warren County (Virginia) 
 Blue Mountain Beach, Walton County (Florida) 
 Blue Mountain Pines, Monroe County (Pennsylvania) 

Sonstiges:
 Blue Mountain Creek, Fließgewässer im Rio Blanco County, Colorado
 Blue Mountain Stream, Fließgewässer im St. Lawrence County, New York
 Blue Mountain Mine, Mine im Grant County, Oregon
 Blue Mountain Number Four, Mine im Moffat County, Colorado
 Blue Mountain Quarry, Mine im Tuolumne County, Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:
 Blue Mountain College Historic District, in Blue Mountain, Mississippi, ID-Nr. 79003383
 Blue Mountain Fire Observation Station, in Indian Lake, New York, ID-Nr. 01001035
 Blue Mountain House Annex, in Blue Mountain, New York, ID-Nr. 77000941
 Blue Mountain School, in Port Angeles, Washington, ID-Nr. 87001938

Siehe auch:
 Blue Mountain Lake
 Blue Mountain Township
 Blue Mountains